Vánoce jsou:

 křesťanský svátek
 Vánoce (kniha), román Karla Maye
 Vánoce (Glee), epizoda seriálu Glee

 Díla
 Vánoce (Lakomé Barky), album sboru Lakomé Barky z Klecan z roku 2003
Vánoční (píseň), píseň skupiny Kryštof a Karla Gotta